Dertinger (auf Dertingen zurückgehender Wohnstätten- bzw. Herkunftsname) ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Dertinger (* 1940), deutsche Schriftstellerin 
 Ernst Dertinger (1816–1865), deutscher Graphiker und Reproduktionsstecher
 Georg Dertinger (1902–1968), deutscher Politiker
 Maria Dertinger (1905–2004), deutsches Opfer des Stalinismus